Митфорд () — английская фамилия.

Известные носители:
 Сёстры семьи Митфорд:
 Митфорд, Дебора (1920—2014) — британская аристократка, писательница и мемуаристка.
 Митфорд, Джессика (1917—1996) — американская журналистка, общественный деятель, писатель.
 Митфорд, Диана (1910—2003) — британская аристократка и литературный критик.
 Митфорд, Нэнси (1904—1973) — британская писательница.
 Митфорд, Памела (1907—1994) — была замужем за знаменитым физиком Дереком Джексоном.
 Митфорд, Юнити (1914—1948) — поклонница и любовница Адольфа Гитлера.
 Митфорд, Томас (1909—1945) — английский аристократ, брат сестёр Митфорд.

 Митфорд, Мэри Рассел (1787—1855) — английская писательница.
 Митфорд, Уильям (1744—1827) — английский историк, автор многотомного труда «История Греции».

См. также 
 Милфорд